Subscapulaire peut désigner : 
 un muscle, le muscle subscapulaire.
 un nerf, le nerf subscapulaire inférieur.